

Localités
 Octeville, ancienne commune française de la Manche, fusionnée à Cherbourg en 2000 pour former Cherbourg-Octeville, à présent intégrée depuis 2016 dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
 Octeville-l'Avenel, commune française de la Manche.
 Octeville-sur-Mer, commune française de la Seine-Maritime.